VRP puede referirse a:

 VRP (acrónimo del inglés Vehicle Routing Problem) o Problemas de rutas de vehículos, un género de problemas de optimización de transporte; o
 Les VRP, un grupo de rock paródico francés.